Бюкле () — коммуна в губернии Эуст-Агдер в Норвегии. Административный центр коммуны — город Бюкле. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 919 чел. Площадь коммуны Бюкле — 1467,29 км², код-идентификатор — 0941.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии